EEG steht für:
 Elektroenzephalografie, die Aufzeichnung der elektrischen Aktivität des Gehirns
 Elektroenzephalogramm, die grafische Darstellung der Aufzeichnung von Spannungsschwankungen an der Kopfoberfläche, siehe Elektroenzephalografie
 Erneuerbare-Energien-Gesetz, ein deutsches Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien
 Energieeffizienzgesetz (Liechtenstein)
 Erste Eisenbahn Gesellschaft, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in Österreich
 Erdöl-Erdgas Gommern, heute Teil der GDF SUEZ E&P Deutschland
 Erdöl-Erdgas Grimmen, ehemaliger Erdölförderbetrieb der DDR

Eeg steht für:
 Eeg (Guttenberg), ein Ortsteil der Gemeinde Guttenberg, Landkreis Kulmbach, Bayern

Eeg ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Eeg (1876–1956), deutscher Architekt
 Harald Rosenløw Eeg (* 1970), norwegischer Schriftsteller
 Sinne Eeg (* 1977), dänische Jazzsängerin
 Sval Rosenløw Eeg (* 1970), norwegischer Sängerin, siehe Sval

Abkürzung